Deux sous-marins de la Marine indienne ont porté successivement le nom de INS Khanderi. Ils ont aussi en commun le pennant number S22.

 L’, un sous-marin de , lancé en 1968 et désarmé en 1989.
 L’, un sous-marin de  lancé en 2017 et commissionné en 2019.

Notes et références

Notes

Références 
 

Nom de bateau de la Marine indienne